AC Nakuru ist der Name folgender Fußballvereine in Kenia:

 AC Nakuru, früherer Name von Nakuru AllStars FC (2005)
 AC Nakuru (2002) (früher Oserian Fastac FC)